Santuario della Madonna delle Grazie – Arcidosso
 Santuario della Madonna delle Grazie – Arco
 Santuario della Madonna delle Grazie – Ardesio
 Santuario della Madonna delle Grazie – Avellino
 Santuario della Madonna delle Grazie – Bardi
 Santuario della Madonna delle Grazie – Berceto
 Santuario della Madonna delle Grazie – Brescia
 Santuario della Madonna delle Grazie – Cairo Montenotte
 Santuario della Madonna delle Grazie – Calangianus
 Santuario della Madonna delle Grazie – Calizzano
 Santuario della Madonna delle Grazie – Capoliveri
 Santuario della Madonna delle Grazie – Capriglia
 Santuario della Madonna delle Grazie – Carrara
 Santuario della Madonna delle Grazie – Cerreto Sannita – 
 Santuario della Madonna delle Grazie – Chiaramonte Gulfi
 Santuario della Madonna delle Grazie – Chiusdino
 Santuario della Madonna delle Grazie – Colle di Val d'Elsa
 Santuario della Madonna delle Grazie – Contursi Terme
 Santuario della Madonna delle Grazie – Covignano
 Santuario della Madonna delle Grazie – Monte Manolo, frazione di Fidenza
 Santuario della Madonna delle Grazie – Fresciano, frazione di Badia Tedalda
 Santuario della Madonna delle Grazie – Voltri
 Santuario della Madonna delle Grazie – Giugliano in Campania
 Santuario della Madonna delle Grazie – Jesi
 Santuario della Madonna delle Grazie – Legnano
 Santuario della Madonna delle Grazie – Livorno
 Santuario della Madonna delle Grazie – Lugnola
 Santuario della Madonna delle Grazie – Marcellina
 Santuario della Madonna delle Grazie – Massa
 Santuario della Madonna delle Grazie – Modica
 Santuario della Madonna delle Grazie – Terranuova Bracciolini
 Santuario della Madonna delle Grazie – Monteodorisio – 
 Santuario della Madonna delle Grazie – Monza
 Santuario della Madonna delle Grazie – Palazzo Adriano
 Santuario della Madonna delle Grazie – Pesaro
 Santuario della Madonna delle Grazie – Piove di Sacco – (Padova)
 Santuario della Madonna delle Grazie – Pitigliano
 Santuario della Madonna delle Grazie – Porto Venere
 Santuario della Madonna delle Grazie – Rocca Pietore
 Santuario della Madonna delle Grazie – Roccavivi
 Santuario della Madonna delle Grazie – Roccella Ionica
 Santuario della Madonna delle Grazie – Ruvo di Puglia
 Santuario della Madonna delle Grazie – Santo Stefano di Magra
 Santuario della Madonna delle Grazie – Soleto
 Santuario della Madonna delle Grazie – Spezzano Albanese
 Santuario della Madonna delle Grazie – Stia
 Santuario della Madonna delle Grazie – Tavarnelle Val di Pesa
 Santuario della Madonna delle Grazie – Teramo
 Santuario della Madonna delle Grazie – Vallelaghi
 Santuario della Madonna delle Grazie – Testona – – Moncalieri
 Santuario della Madonna delle Grazie – Tovo San Giacomo
 Santuario della Madonna delle Grazie – Tre Colli, frazione di Calci
 Santuario della Madonna delle Grazie – Varallo
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Varoni, frazione di Amatrice
 Santuario della Madonna delle Grazie – Villa Santa Lucia
 Santuario della Madonna delle Grazie (della Madonna del Sasso) – Pontassieve
 Santuario della Madonna delle Grazie alla Lugnola – Carrara
 Santuario della Madonna delle Grazie alla Lugnola – Carrara
 Santuario della Madonna delle Grazie – Castelvetere sul Calore

Pagine correlate 
 Chiesa della Madonna delle Grazie
 Santuario di Santa Maria delle Grazie
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie
 Santuario della Madonna